Пэвэдзи, Pe̍h-ōe-jī (произносится , используется аббревиатура POJ, буквально: «запись разговорного языка») — система романизации, используемая для записи южноминьского (миньнаньского) языка, преимущественно его тайваньского и сямэньского диалектов. Разработана христианскими миссионерами в XIX веке. Используется латинский алфавит и диакритические знаки для указания тонов. Эта романизация получила распространение в Фуцзяне, на Тайване. В середине XX века с помощью пэвэдзи могли писать более 100 000 человек. Первая газета Тайваня, Taiwan Church News, также издаётся на пэвэдзи.

Романизация южноминьского была запрещена на Тайване при японцах (1895—1945) и столкнулась с сопротивлением правительства Гоминьдана в 1947—1987 гг. В Фуцзяне пэвэдзи теряет популярность с тех пор, как образовалась КНР (1949), к началу XXI века она уже не была широко распространённой. Романизацией южноминьского владеют тайваньские христиане, обучающиеся южноминьскому люди и носители-энтузиасты. Компьютерная поддержка была разработана в 2004 году, существуют шрифты, методы ввода и подробные онлайновые словари. Существуют как конкурентные романизации, так и версии пэвэдзи для языка хакка и чаошаньского наречия южноминьского.

Название 

Название «Pe̍h-ōe-jī» () означает «письмо для разговорного языка», так как система следует принципу фонетической записи. Несмотря на то, что название «письмо для разговорного языка» можно применить ко многим орфографиям, термин «Pe̍h-ōe-jī» обычно означает исключительно романизацию, разработанную пресвитерианскими миссионерами для южноминьского языка (диалекта). Сами миссионеры не использовали слово «Pe̍h-ōe-jī», называя романизацию лингвистическими термином «романизация разговорного сямэньского». Из-за того, что романизацию южноминьского популяризовали христианские миссионеры, она стала известна под названием «церковной» (, пэвэдзи: Kàu-hōe Lô-má-jī). При записи самой пэвэдзи используется аббревиатура «kàu-lô» ().

Существует мнение, что называть пэвэдзи «романизацией» неверно, так как она скорее представляет собой не вспомогательную фонетическую систему, а орфографию.

История 

История романизации южноминьского неразрывно связана с отношением правительства к южноминьскому языку и распространённостью влияния христианских общин.

Создание 
Первая романизация южноминьского была создана испанскими миссионерами в Маниле в XVI веке. Она использовалась для обучения испанцев местному наречию и не имела отношения к созданию Pe̍h-ōe-jī. В начале XIX столетия Китай был закрыт для христианских миссионеров, которые стали проповедовать среди китайцев за рубежом в Юго-Восточной Азии. Самые ранние наброски пэвэдзи можно найти в небольшом словаре Уолтера Генри Медхёрста, изданном в 1820 году, затем перекочевавшие в Dictionary of the Hok-këèn Dialect of the Chinese Language, According to the Reading and Colloquial Idioms 1832 года издания. Этот словарь — первый серьёзный источник пэвэдзи, несмотря на отличия от современной передачи звуков. Система того периода называется «ранней церковной» (Early Church Romanization). Медхёрст, чья миссия находилась в Малакке, находился под впечатлением от романизации китайского Роберта Моррисона, но отличия южноминьского языка от путунхуа заставили Медхёрста создавать свои наработки. В работе Медхёрста были введены важные новшества, такие как постоянное маркирование тона (на это повлияло развитие санскритологии). Медхёрст был убеждён, что точное указание тоновой структуры миньнаньского слога жизненно важно для понимания языка:

В отношении тонов китайского языка имеется некоторое расхождение взглядов, и пока одни уделяли тонам первоочередное внимание, другие вовсе их не замечали. Автор считает, что без пристального внимания к тонам невозможно говорить на южноминьском понятно.

Система Медхёрста повлияла на составителей более поздних словарей в том, что касается маркировки тонов и инициалей, однако его усложнённая система гласных и общий курс на повышенный регистр южноминьского позже отклонены. Сэмюэл Уэллс Уильямс стал главным сторонником изменений Медхёрста. В личной переписке и статьях The Chinese Repository был найден консенсус относительно новой версии пэвэдзи, тем не менее, рекомендации Уильямса были большей частью проигнорированы. Первая крупная работа, использовавшая обновлённую романизацию, — Англо-китайский учебник с романизацией разговорного амойского диалекта (Anglo-Chinese Manual with Romanized Colloquial in the Amoy Dialect) авторства , 1853. Этот учебник можно рассматривать как презентацию новой системы, большого шага вперёд от романизации Медхёрста. Отличия этой системы от современной минимальны.

В 1842 году по Нанкинскому договору в Китае было открыто несколько портов для внешней торговли, в которых христианские миссионеры могли свободно работать Сямэнь (тогда носивший название Амой) стал одним из таких центров миссионерства из Великобритании, Канады и США. Миссионеры, поселившиеся на Гуланъюе, создали множество религиозных трактатов, в том числе перевод Библии. Миссионеры основывались на сямэньском говоре, который стал стандартом де-факто с их расселением по шпрахрауму южноминьского языка. Тяньцзиньские трактаты открыли Тайвань западным миссионерам, которых послали на полевую работу после ознакомления с началами местного наречия в Сямэне.

Письменность вашей страны так трудна, что лишь немногие грамотны. Поэтому мы печатаем книги на пэвэдзи, чтобы помочь вам читать… не думайте, что, раз вы знаете китайские иероглифы, вам не нужно учить это письмо, и не считайте его детской забавой.

В Цюаньчжоу и Чжанчжоу существуют местные разновидности южноминьского, в Сямэне говорят на их смеси, получившей название сямэньский диалект. Аналогичное произошло на Тайване, где жили мигранты как из Цюаньчжоу, так и из Чжанчжоу. Результирующий говор Тайнаня отличается от сямэньского, но довольно близок к нему, так что миссионеры смогли использовать систему и для него. Религиозные тексты на сямэньском уже имелись, так что миссионерскую деятельность на Тайнане можно было начинать без подготовки.

Миссионеры придерживались разных взглядов относительно того, считать ли пэвэдзи полноценной орфографической системой или же только вспомогательной, помогающей изучить китайские иероглифы.  считал первым шагом на пути к чтению и письму иероглифами. Он говорил, что независимая письменность вызовет гнев китайских националистов, считающих ханьцзы священной частью своей культуры. Противоположную точку зрения высказывал . Он считал повышение грамотности целью, а не промежуточным шагом:

Вскоре после прибытия на Формозу я твёрдо убедился в трёх вещах, и более чем пятидесятилетний опыт усилил мою уверенность. Во-первых, чтобы иметь живую, сильную Церковь, все прихожане, мужчины и женщины, обязательно должны читать Писание самостоятельно; во-вторых, этого невозможно достичь, используя китайские знаки; в-третьих, этого можно добиться, используя алфавитную письменность, романизированное местное наречие.

Большой скачок в развитии пэвэдзи произошёл в 1880, когда , медик-миссионер из тайнаньской миссии, пожертвовал небольшой печатный станок местной церкви. Томас Барклай научился пользоваться им в 1881 и тремя годами позже основал Пресвитерианское церковное издательство, где спустя год появилось первое тайваньское печатное издание .

Из-за появления вариантов изначальной пэвэдзи Медхёрста и Доти система понемногу эволюционировала; первая работа с современной пэвэдзи — карманный словарь  1934 года. Между пэвэдзи в работах Медхёрста, выполненных в 1832, и стандартным пэвэдзи у Типсона имеется несколько работ, по которым можно отслеживать изменения в стандартизации:

Конкуренцию пэвэдзи в колониальный период (1895—1945) составляла тайваньская кана, созданная в качестве транскрипции для облегчения изучения иероглифов, а не как самостоятельная орфографическая система, каковой являлась пэвэдзи. С 1930-х годов, с ростом военизирования Японии и движения , правительство стало заставлять тайваньцев «японизироваться» и приняло ряд мер против национальных языков, включая тайваньский. Эти шаги привели к подавлению пэвэдзи, но они были «логическим продолжением увеличения доли японского образования, а не попыткой запретить определённую романизацию в угоду тайваньской кане». С началом Второй японо-китайской войны в 1937 году романизация тайваньского была запрещена вместе с несколькими книгами и конфуцианскими частными школами , ), в которых преподавали на южноминьском; их закрыли в 1939 году. Японские власти стали считать пэвэдзи препоной на пути японизации и потенциальным способом писать шифры и тайные послания революционного толка. С приближением войны государство запретило Taiwan Church News в 1942 как издание на пэвэдзи.

После Второй мировой войны 
Изначально Гоминьдан был либерально настроен к «местным диалектам» (всем китайским языкам, кроме путунхуа).  выпускал буклеты с транскрипцией бопомофо; они выпускались как для новоприбывших чиновников, так и для местных жителей. Первым государственным указом против местных языков стал указ 1953, запретивший использовать японский и тайваньский в обучении. В 1955 было запрещено пользоваться пэвэдзи в целях прозелитизма. К тому моменту около 115 000 человек на Тайване, в Фуцзяне и Юго-Восточной Азии в целом были грамотны на пэвэдзи. Два года спустя миссионерам было запрещено пользоваться романизированными библиями, а использование «местных языков» (тайваньского, хакка и аборигенских языков) работникам церкви было запрещено. В 1959 преследование пэвэдзи усилилось, церкви заставляли пользоваться библиями с китайскими иероглифами. Меры против пэвэдзи усилились в конце 1960-х — начале 1970-х, когда несколько публикаций было запрещено или конфисковано, чтобы не допустить распространения романизации. В 1964 использование тайваньского языка в школах было запрещено, нарушение каралось побоями, штрафами и унижениями. Taiwan Church News была запрещена в 1969, возобновить публикации удалось лишь при условии использования китайских иероглифов. В 1974 году словарь Бернарда Л. М. Эмбре A Dictionary of Southern Min был запрещён со следующей формулировкой: «Языковой комитет не против использования этого словаря иностранцами. Они могут пользоваться копиями данного издания. Однако комитет запрещает публикацию словаря в бумаге и публичную продажу из-за содержащейся в нём романизации. Китайцы не должны учить китайский по романизации». Также в 70-х годах «Библия в красной обложке» (, изданный в пэвэдзи Новый Завет) была конфискована и запрещена правительством. В 1980-х государственные меры против национальных языков продолжились, Министерство образования и Министерство внутренних дел в 1984 году запретили миссионерам пользоваться «местными диалектами» и романизациями.

С окончанием законов военного времени в 1987 запретительные меры против «местных языков» были незаметно ослаблены<ref>Sandel, Linguistic Capital in Taiwan p. 530.</ref>, что привело к росту интереса к тайваньскому письму в 1990-х. Впервые с 1950-х тайваньский язык и литература стали обсуждаться в прессе. Оппозиционная в то время партия Демократическая прогрессивная партия поддерживала местный язык. К уже существовавшим к 1987 году 26 вариантам орфографии тайваньского с 1987 по 1999 добавилось ещё 38, включая 30 романизаций, 6 адаптаций чжуиня и две системы, похожые на хангыль. Существовала точка зрения, апологеты которой утверждали, что Гоминьдан решил изменить тактику на «разделяй и властвуй», распространяя тайваньский фонетический алфавит (, ТФА), который в то время восприняла бо́льшая часть сторонников тайванизации. Обучение родному языку остаётся предметом ожесточённых политических споров даже в XXI веке .

 Современная система 

Орфография в пэвэдзи оставалась стабильной с 1930-х годов, за исключением нескольких описанных ниже нюансов. Пэвэдзи напоминает вьетнамскую латиницу куокнгы различением b/p/ph и тем, что в куокнгы буква ơ означает тот же звук, что и o͘ в пэвэдзи. В пэвэдзи используются следующие буквы и сочетания букв:

 a b ch chh e g h i j k kh l m n ⁿ ng o o͘ p ph s t th u

В традиционной китайской фонологии принято деление слогов на составные части: «инициаль», начальный согласный слога; «медиаль»; «централь», главный и обязательный [гласный] звук слога, и «терминаль», конечный согласный. Кроме того, слог характеризуется своим тоном. В отличие от литературного китайского путунхуа, в тайваньском у слогов встречаются взрывные конечные согласные, которые сохранились там со времён среднекитайского языка. В южноминьских диалектах может присутствовать назализация, которая орфографически обозначается надстрочным знаком ⟨ⁿ⟩. Обычно лингвисты считают назализацию характеристикой гласного звука.

В тайваньском схема возможного слога выглядит следующим образом: (инициаль) + (медиаль) + централь + (терминаль) + тон; скобки означают, что элемент может не присутствовать.

Инициали:
 b ch chh g h j k kh l m n ng
Медиали:
 i o
Централи:
 a e i o o͘ u m ng
Терминали:
 m n ng h p t k

В пэвэдзи список слогов ограничен, хотя возможность существования конкретных слогов часто вызывает научные споры. Приведённая таблица содержит все незапрещённые слоги.

 Маркировка тонов 

В сямэньском и фуцзяньском диалектах имеется семь тонов, нумерующихся цифрами от 1 до 8, за исключением 6: шестёркой раньше обозначался тон, который в XXI веке уже неотличим от второго. Первый и четвёртый тон не имеют диакритического знака, их можно различить по терминали, конечному согласному: ⟨-n⟩, ⟨-m⟩ или ⟨-ng⟩ встречаются в первом тоне, а ⟨-h⟩, ⟨-k⟩, ⟨-p⟩ и ⟨-t⟩ — в четвёртом.

В южноминьских языках имеется , то есть изменение тона в зависимости от положения слога, однако, как и в пиньине, в пэвэдзи всегда маркируется исходный тон, который был у слога до сандхи. Это означает, что читающий вслух должен соответственно изменять тоны на нужные. В некоторых учебниках указывается оба тона.

Нет единого мнения относительно правильного места для указания значков тона в дифтонгах и трифтонгах, особенно в тех, где имеется сочетание ⟨oa⟩ или ⟨oe⟩. Наиболее распространены следующие правила

 если в слоге одна гласная буква, то значок ставится над ней: tī, láng, chhu̍t;
 если в дифтонге имеется ⟨i⟩ или ⟨u⟩, то над ними тоновый значок не ставится: ia̍h, kiò, táu;
 если в дифтонге есть и ⟨i⟩, и ⟨u⟩, то маркируется ⟨u⟩: iû, ùi;
 если финаль состоит из трёх и более букв, то в случае неприменимости к слогу правил 2 и 3 маркируется вторая буква: goán, oāi, khiáu;
 если ⟨o⟩ встречается с ⟨a⟩ или ⟨e⟩, значок ставится над ⟨o⟩: òa, thóe;
 если в слоге нет гласной буквы, то маркируется носовой согласный: m̄, ǹg, mn̂g.

 Дефисы 
Дефисами отделяются слоги многосложного слова, однако деление на слова относительно: одни авторы считают слово южноминьского равным слову английского языка, тогда как другие считают подобные ограничения безосновательными. Примеры — sì-cha̍p «сорок», bé-hì-thôan «цирк» и hôe-ho̍k «выздороветь». Тональное сандхи в сложных словах ещё исследовано не до конца. Двойной дефис используется в случае, если пэвэдзи считают полноценной орфографической системой, чтобы указать на нейтральный тон следующего за дефисом слога. Кроме того, слог перед двойным дефисом не претерпевает сандхи. Морфемы, идущие за двойным дефисом, часто являются грамматическими показателями.

 Аудиопримеры 

 Региональные вариации 
У фуцзяньского южноминьского существует несколько диалектов, звуки которых изображаются нестандартными буквосочетаниями. В чжанжчоуском диалекте, на котором говорят в Чжанчжоу и в расположенной близ него части Тайваня, особенно на северо-восточном берегу близ города Илань, финали ⟨ng⟩ соответствует ⟨uiⁿ⟩: «яйцо» — nūi (станд. nn̄g, 卵), «приготовленный рис» — pūiⁿ (станд. pn̄g, 飯).

 Тексты 

Из-за церковного происхождения пэвэдзи большинство материалов, написанных этой системой, имеют религиозный характер, в том числе, несколько переводов Библии, книги с гимнами и моральные наставления. Издательство «The Tainan Church Press», основанное в 1884 году, печатало материалы на пэвэдзи всё время существования, кроме времени запрета (1940-е и 1955—1987). До 1955 года было напечатано более 2,3 миллиона книг на пэвэдзи, а в исследовании 2002 года упоминается 840 различных текстов на пэвэдзи. Кроме Южноминьской Википедии существует ряд учебных материалов, религиозных текстов, лингвистических, медицинских и географических текстов.
 Lán ê Kiù-chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Sin-iok (перевод Нового Завета 1873 года)
 Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k
 Сямэньско-английский словарь 
 Lear Ông (перевод Короля Лира)

 Компьютеризация 
На заре компьютерной эры пэвэдзи плохо поддерживалась текстовыми редакторами из-за сложностей с вводом диакритических знаков. Позже появилось несколько методов ввода совместимых с Юникодом знаков, включая  для Mac OS X и Windows, кроссплатформенный метод ввода «Tai-lo», выпущенный тайваньским министерством образования, а также адд-он к браузеру Firefox, позволяющий вводить символы пэвэдзи в его окнах. В то время, когда пэвэдзи ещё не до конца поддерживалась в Юникоде, нужные символы приходилось устанавливать в секцию «Private Use», причём у пишущего и читающего знаки должны были иметь одинаковые настройки шрифтов. Другое решение проблемы заключалось в том, чтобы заменять недостающие знаки похожими: ⟨ä⟩ вместо ⟨ā⟩ или ⟨o⟩ с интерпунктом (⟨o·⟩) вместо ⟨o͘⟩. В 2004 появился Unicode 4.1.0, где впервые была представлена комбинируемая диакритика COMBINING DOT ABOVE RIGHT (U+0358); лишь тогда ввод пэвэдзи стал полностью поддерживаться. Тем не менее, число шрифтов, которыми можно записывать пэвэдзи, сильно ограничено. Примерами могут быть Charis SIL, DejaVu, , Linux Libertine, Taigi Unicode.

 Смешанное письмо 

Один из самых популярных способов записи тайваньского — смешанное письмо, называющееся Hàn-lô () и Han-Romanization mixed script. Термин «ханло» означает любой способ записи южноминьского с помощью латинского алфавита и иероглифов, однако латинским алфавитом обычно является пэвэдзи. Южноминьский сложно записывать одними только иероглифами потому, что около 15 процентов текста составляют местные морфемы, которым не присвоены определённые иероглифы. Для решения проблемы придумывались новые иероглифы, были попытки пользоваться синонимичными словами путунхуа, а также запись романизацией.

Существует два типа письма смешанным способом. Один предназначен для владеющих иероглифами людей, в нём романизацией заменяются лишь местные слова. Второй предполагает постепенный отказ от иероглифов и полный переход на латиницу.

Примеры текстов на ханло:
 
 

 Адаптация пэвэдзи для других языков 
Пэвэдзи с разным успехом используется для записи других языков. На модифицированной пэвэдзи для хакка (Pha̍k-fa-sṳ) существуют переводы Библии, учебники, книги гимнов и словари:
 
 
 
 

Модификация пэвэдзи также была создана для чаошаньского.

 Современный статус 

Большинство носителей южноминьского на Тайване не знакомы с пэвэдзи, часто считая, что у тайваньского вовсе нет письменности, или же, если они знают о существовании пэвэдзи, то считают её «низкой» письменностью, в отличие от «высоких» иероглифов. Знающие о ханло, романизациях и иероглифических системах записи тайваньского предпочитают последние, а полные романизации не пользуются популярностью.

Пэвэдзи остаётся письменностью тайваньского с «самым обширным корпусом текстов, включая словари, учебники и художественную литературу, а также другие публикации». Опрос 1999 года показал, что число владеющих пэвэдзи около 100 000, для популяризации пэвэдзи было основано несколько нерелигиозных организаций. Вне Тайваня пэвэдзи используется редко, к примеру, в Сямэньском университете используется основанная на пиньине романизация . В других районах распространения южноминьского, например Сингапуре, проводится активная кампания «», целью которой является полный отказ от «диалектов».

В 2006 Министерство образования Республики Китай выбирало официальную романизацию для использования в обучении. Пэвэдзи был одним из кандидатов, однако в итоге была выбрана романизация , в которой от пэвэдзи отличается запись тона o͘ (в тайло — oo), вместо ts пишется ch, а в дифтонгах «о» заменяется на u''. После многих лет угнетения местного языка носители относятся к правительственным инициативам с подозрением, поэтому нельзя сказать, какая из двух систем победит в будущем.

Примечания 
Примечания

Библиография

Ссылки 

Общее

  — Google group для изучающих тайваньский в пэвэдзи или иероглифами.
  — информация о кодировании стандартом Юникод в пэвэдзи.
  — ассоциация продвижения тайваньской и хаккаской романизации.

 Южноминьско-русская практическая транскрипция — правила записи южноминьского русскими буквами
Методы ввода

  — свободный метод ввода для Windows и Mac OS X.
  — метод ввода хакка и фуцзяньского для Windows.
  — кросс-платформенный метод ввода от тайваньского министерства образования.
  — дополнение к браузеру Firefox, позволяющее вводить в нём пэвэдзи.

Шрифты, поддерживающие пэвэдзи

  — шрифт с засечками, имеется жирное, полужирное, курсивное и полужирное курсивное начертание.
  — имеется начертание с засечками, без засечек и моноширинное.
  — шрифт в стиле Times New Roman.
  — свободный шрифт с засечками.
  — шрифт с засечками, опубликованный под GPL и OPL.
  шрифт с засечками, разработанный специально для пэвэдзи.

Словари и тексты

  — список книг на тайваньском, имеются и написанные с помощью пэвэдзи.
  — коллекция тайваньских текстов, в том числе на пэвэдзи.
  — словарь, поддерживающий пэвэдзи, тайваньские и нормативные ханьцзы.
  — образцы старых текстов на пэвэдзи.

Романизация китайского языка
Алфавиты на основе латинского
Языки Тайваня